Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1979-1980 a été remporté par le FC Bâle.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. À l'issue du championnat, les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B et les six premiers disputent un second tour, pour lequel ils conservent la moitié des points acquis au premier tour.

Classements

Tour préliminaire

Tour final 

 moitié des points du tour préliminaire.

Qualifications européennes 
 FC Bâle : premier tour de la Coupe des clubs champions européens
 Grasshopper Zurich : premier tour de la Coupe UEFA
 Servette FC : premier tour de la Coupe UEFA

 FC Sion : premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes

Relégations 
 FC La Chaux-de-Fonds et FC Lugano sont relégués en Ligue nationale B
 AC Bellinzone et FC Nordstern Bâle sont promus en Ligue nationale A

Liens externes 
  Résultats complets - RSSSF

1979-1980
Championnat Suisse Football 1979-1980 D1
Championnat Suisse Football 1979-1980 D1
Suisse
Suisse